C44 peut désigner :

 Autres tumeurs malignes de la peau, d'après la Classification internationale des maladies ;
 Citroën C44, un véhicule tout-terrain proposé par Citroën à l'armée française ;
 HMS Jamaica (C44), un croiseur léger de la Royal Navy ;
 La galaxie NGC 7479 dans la constellation de Pégase, notée C44 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres